Серге́й Влади́мирович Русако́в (род. 25 сентября 1954, Молотов) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и информатики механико-математического факультета Пермского университета. В ПГНИУ является лидером научного направления «Моделирование, анализ и управление сложными динамическими системами».

Биография 
В 1977 году окончил механико-математический факультет Пермского университета по специальности «Прикладная математика».

В 1981 году прошёл аспирантуру, а в 1992 году — докторантуру на факультете вычислительной математики и кибернетики Московского университета с присвоением степеней кандидат физико-математических наук (1982) и доктор физико-математических наук (1993).

Ассистент (1977—1978, 1982—1984), старший преподаватель (1984—1989), доцент (1992—1993) кафедры прикладной математики, профессор (1993—1999) кафедры прикладной математики и информатики Пермского университета. В 1993—2009 годах — директор вычислительного центра (ВЦ-ЦНТО) ПГУ.

С 1999 года — заведующий кафедрой прикладной математики и информатики Пермского университета; с 2008 года — директор центра современных технологий обучения Регионального института непрерывного образования ПГУ.

Член учёных советов механико-математического факультета Пермского университета (с 1993) и Пермского университета (с 1994).

Входил в состав специализированного совета по защите докторских диссертаций Д 212.189.06 в Пермском университете, специализированного совета по защите докторских диссертаций ДСП 215.040.02 в Пермском военном институте ракетных войск (1999—2003), совета ДМ 212.188.09 на базе ПНИПУ и совета ПГНИУ по специальности 08.00.13 — Математические и инструментальные методы экономики (с 2014).

Супруга Ольга Леонидовна — кандидат физико-математических наук, доцент, заместитель декана по методической работе ММФ ПГНИУ.

Научная деятельность 
Основные работы С. В. Русакова за 1980–1990-е годы посвящены разделу вычислительной математики, связанному с численными методами для задач механики жидкости и газа (монография "Разностные сплайн-схемы для задач тепло- и массопереноса", 1990), базирующимися на сплайн-аппроксимациях. Основная область приложения разработанных методов — аэро-гидродинамика, естественная и вынужденная конвекция несжимаемой жидкости и сжимаемого газа.

В последние годы в область его научных интересов вошли задачи по интеллектуальному анализу данных. Активно занимается преподавательской деятельностью, Подготовил более 40 выпускников (специалистов, бакалавров, магистров), 10 кандидатов наук.

Награды 
 Медаль им. Л. Эйлера «За заслуги» механико-математического факультета Пермского университета (2005).
 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования» (2006).
 Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (2013).

Избранные публикации 
Научные статьи — 81, монографии — 3, учебники (учебные пособия) — 25, научно-методические работы — 52.

Свидетельства Роспатента: патенты на изобретения — 6, полезная модель — 1, программы для ЭВМ — 2.

Статьи 
 Пасконов В. М., Петухова Т. П., Русаков С. В. Применение одной неявной итерационной разностной схемы к решению нестационарных уравнений Навье-Стокса // В кн. Вычислительная математика и математическое обеспечение ЭВМ. М., МГУ, 1985, С. 216—231.
 Paskonov, V. M., Petukhova, T. P., Rusakov, S. V. Application of an implicit iterative difference scheme for the solution of nonstationary Navier-Stokes equations // Computation Mathematics and Modeling, 1(1), 1990. P. 107—117.
 Русаков С. В. Сплайн-схемы с экспоненциальной поправкой для расчета течений вязкой жидкости // Гидродинамика и процессы тепло-массообмена. Свердловск, УрО АН СССР, 1989, С. 100—111.
 Русаков С. В. Разностные сплайн-схемы для задач тепло- и массопереноса. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та. 1990. 125 с.
 Русаков С. В. Особенности ветвления решений конвективных течений газа при подогреве снизу в широком диапазоне перепадов температур // Известия РАН. Механика жидкости и газа, 1993, № 3. С.163-166.
 Rusakov S. V. Birfucation of solutions for convecttve flows of gas heated below in a wide range of pressure differences // Fluid Dynamics 28(3), 1993. P. 422—424.
 Русаков С. В. Параметрическая сплайн-схема для задач динамики вязкой жидкости // Доклады Академии наук, Математика, 1993, Т. 328, № 3. С. 292—295.
 Rusakov S. V. A Parametrical Difference Spline Scheme For Problems Of The Dynamics Of a Viscous Fluid // Russian Acad. Sci. Dokl. Math. Vol. 47 (1993), №. 1. P. 73-78.
 Rusakov S. V. A different spline scheme for numerical simulation of thermal convection // Computation Mathematics and Modeling, 5(2), 1994. P. 127—132.
 Abramov A. A., Rusakov S. V. Exponential difference scheme for numerical simulation of viscous gas flow // Computation Mathematics and Modeling. 5(2), 1994. P. 133—138.
 Русаков С. В. Разностная сплайн-схема для моделирования конвективных течений на основе полных уравнений Навье-Стокса // В сб. Математическое моделирование и решение обратных задач математической физики. М., изд.-во МГУ, 1994. С. 42-49.
 Rusakov S. V. Difference spline scheme for modeling of convective flows using full Navier — Stokes equations //Computation Mathematics and Modeling, 6(1), 1995. P. 127—132.
 Русаков С. В. Компьютерные информационные технологии в учебном процессе Пермского университета: настоящее и ближайшие перспективы // Вестн. Перм. ун-та. Вып. 3. Университетское образование.1996. С. 110—114.
 Русаков С. В., Русакова О. Л., Шестакова Л. В. Тестовая форма контроля для базового курса ОИВТ // Информатика и образование. 1997. № 6. С. 39-44.
 Семакин И. Г., Русаков С. В. Региональная программа базового курса информатики // Информатика и образование. 1999. № 4. С. 22-28.
 Суслонов В. М., Миков А. И., Русаков С. В. Пермский государственный университет: подготовка кадров для Западно-уральского региона // Там же. С. 29-32.
 Русаков С. В., Перескокова О. И. Автоматическая генерация тестов с заданными свойствами и анализ результатов тестирования // Вестн. Перм. ун-та. 2001. Вып.4. Университетское образование. Университеты в формировании специалиста XXIвека. С. 105—114
 Русаков С. В., Миндоров Н. И., Белозерова Т. С. Методика организации и проведения практического занятия в компьютерном классе // Там же. Вып. 5. Информационные системы и технологии. С. 11-15.
 Русаков С. В., Миндоров Н. И. Кибернетическая модель практического занятия в компьютерном классе // Педагогическая информатика. 2002. № 3. С. 34-42.
 Миндоров Н. И., Русаков С. В. Практическое занятие в компьютерном классе как система массового обслуживания // Там же. № 4. С. 33-39.
 Русаков С. В., Миндоров Н. И., Белозерова Т. С. Программно-методическое обеспечение организации и проведения практического занятия в компьютерном классе // Вестн. Перм. ун-та. 2003. Вып. 6. Информационные системы и технологии. С. 5-9.
 Калинина Т. Б., Миндоров Н. И., Русаков С. В. Объектно-ориентированное проектирование в базовом курсе информатики // Информатика. № 10. 2006. С. 26-29.
 Бабушкина Е. В., Русаков С. В. Кластерный анализ специальностей в области информационных технологий в российском высшем образовании // Вестн. Перм. ун-та. Сер. Информационные системы и технологии. 2009. Вып. 9 (35). С. 5-9.
 Калиберда Е. Л., Русаков С. В. Опыт обучения учащихся технологиям Web2.0 в рамках дистанционного турнира по информатике и информационным технологиям // Дистанционное и виртуальное образование. 2010. № 3 (33). Март. С. 4-9.
 Бабушкина Е. В., Калиберда Е. В., Русаков С. В. Роль системы переподготовки учителей в повышении активности использования сетевых социальных сервисов в системе общего образования Оренбургской области // Вестн. Перм. ун-та. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2010. Вып. 2 (2). С. 67-71.
 Русаков С. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Анализ структуры подготовки специалистов по информатике в системе высшего профессионального образования // Вопросы образования. 2010. № 3. С. 135—151.
 Имакаев В. Р., Русаков С. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Новые подходы к организации и обеспечению самостоятельной работы студентов // Актуальные проблемы реализации образовательных стандартов нового поколения в условиях университетского комплекса: матер. Всерос. науч.-метод. конф. / Оренбург. гос. ун.-т. Оренбург, 2011. С. 1557—1565.
 Русаков С. В., Шуваев Н. В. Численное моделирование обтекания газовым потоком колеблющейся лопатки // Вычисл. мех. сплош. сред. 2011. Т. 4. № 1. С. 101—108.
 Rusakov S. V., Shuvaev N. V. Numerical modeling of gas flow around oscillating compressor blades // Fluid Dynamics 46(4), 2011. P. 665—671.
 Nurbakova D., Rusakov S., Alexanrov V. Quantifying Uncertainty in Phylogenetic Studies of the Slavonic Languages // Proceedings of the International Conference on Computational Science, ICCS 2013. Procedia Computer Science. Volume 18, 2013. P. 2269—2277 (Elsevier).
 Babushkina E. V., Rusakov V. S., Rusakov S. V., Shchipanov A., Berenblyum R. A., Khrulenko A. A. Forecasting IOR/EOR Potential Based on Reservoir Parameters // Proceedings of the 17th European Symposium on Improved Oil Recovery — IOR 2013. St. Petersburg, Russia, 16-18 April 2013, P. 22.

Монографии 
 Русаков С. В. Разностные сплайн-схемы для задач тепло- и масасопереноса. Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1990. 125 с.
 Лебедева Т. Н., Миндоров Н. И., Перескокова О. И., Русаков С. В. Занятие в компьютерном классе: математические модели содержания, методики проведения и контроля / под общ. ред. С. В. Русакова и Н. И. Миндорова; Перм. ун-т. Пермь, 2005. 193 с.
 Русаков С. В., Семакин И. Г., Соловьева Т. Н., Хеннер Е. К. Анализ системы подготовки специалистов по информатике и информационным технологиям в российских вузах / Перм. ун-т. Пермь, 2010. 180 с.

Учебно-методические пособия 
 Залогова Л. А., Русаков С. В., Русакова О. Л., Семакин И. Г., Шестакова Л. В. Региональная программа учебного курса «Основы информатики и вычислительной техники» для 8–9 классов // Бюллетень лаборатории информатизации образования / ГУО Перм. обл. Пермь, 1994. № 1. 131 с.
 Залогова Л. А., Русаков С. В., Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шестакова Л. В. Основы информатики и вычислительной техники в базовой школе: пособие для учителей / ГУО Перм. обл., лаб. инфор. образования Перм. обл. Пермь, 1995. 346 с.
 Технологии Web2.0 (сервисы социальных сетей) в обучении : учеб.-метод. пособие / Е. Л. Калиберда, Г. Н. Овчинникова, О. И. Перескокова; под общ. ред. С. В. Русакова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 2011. 116 с. // Свидетельство о регистрации электронного ресурса "17179, Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование», 14.06.2011.
 Моделирование нелинейной диффузии реагирующей бинарной смеси / Моисеенков М. С., Русаков С. В.  / Свидетельство о регистрации на программный продукт, 19.01.2012.

Свидетельство Роспатента 
 Белозерова Т. С., Миндоров Н. И., Русаков С. В. Свидетельство о гос. регистрации программ для ЭВМ № 2010612603 от 15.04.2010 «Учебно-методический комплекс „Информатика. Основы работы ЭВМ“».
 Русаков С. В., Бабушкина Е. В., Русаков В. С. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (Роспатент) №2011616906 от 06.09.2011 Кластерная обработка данных.
 Русаков С. В., Русаков В. С., Махалова Т. П., Ваганов К. А., Ярешко А. А., Шитиков В. А., Фомина Ю. В., Чугунов Л. М. Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ (Роспатент) №2015610246 от 12.01.2015 «Интеллектуальная программа расчета результатов применения виброволновой технологии».

Примечания

Ссылки 
 Русаков Сергей Владимирович // Business Class.
 Русаков Сергей Владимирович // XIII Всероссийская конференция «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации» 14.05.2015-15.05.2015, Пермь, ПГНИУ.
 Русаков Сергей Владимирович // Направления научной деятельности и научные лидеры ПГНИУ.
 Русаков Сергей Владимирович // НИУ ВШЭ в Перми.
 Русаков Сергей Владимирович // Компьютерная школа ПГУ.
 Русаков Сергей Владимирович // Профессора Пермского государственного университета (1963—2001) / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 419 с. С. 234—235.
 Сергей Владимирович Русаков // ПГНИУ.

Математики России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники механико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели механико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского военного института ракетных войск
Преподаватели ВШЭ
Авторы учебников информатики